görög nyelv: az indoeurópai nyelvcsalád egyik, önálló ágat alkotó nyelve, történeti korszakai szerint ógörög, középgörög és újgörög nyelv
 görögök: a görög nyelvet beszélő nép, és a hozzá fűződő műveltségjavak:
 görög ábécé
 görög mitológia
 görög történelem
 ókori görög irodalom
 újgörög irodalom
 modern Görögország
 ókori Görögország

 görögkeleti egyház
 görögkatolikus egyház